Adventure Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adventure Creek (Utukok River), Fließgewässer in Alaska
 Adventure Creek (East Branch Ontonagon River), Fließgewässer in Michigan
 Adventure Creek (Thompson Creek), Fließgewässer in South Carolina